Алексиос Шандермани (род. 25 октября 1953, Тегеран) — ирано-немецкий писатель и поэт.

Биография 
Родился в семье лингвистов. Отец Алексиоса Шандермани был левым политиком в Иране, за что после организованного западными спецслужбами переворота против премьера Мохаммеда Мосаддыка был арестован и приговорён в 1953 году к смертной казни, но ему удалось бежать из тюрьмы, и в 1956 году он переехал в Советский Союз, где получил политическое убежище. 

В 1961 году Алексиос Шандермани со своей матерью, сестрой и двумя старшими братьями переехал в Советский Союз, в Москву к своему отцу. В Москве он поступил в школу, через четыре года его послали учиться в Интердом — Ивановский интернациональный детский дом, который он закончил в 1971 году. 

В 1974 году он поступил в ДГПИ им. Т. Г. Шевченко, который он закончил в 1978 году по специальности учитель русского языка и литературы. После окончания института он работал журналистом в газете «Пионер Таджикистана». 

В 1980 году он вернулся в Иран, где после своего прибытия был арестован в Тегеранском аэропорту «Мехрабад» и через 4 дня был выслан из страны в Западный Берлин, где он у немецких властей попросил политическое убежище. С 1983 по 1991 годы он учился в Берлинском Свободном университете. В 1992 году он принял немецкое гражданство.

1995 год — начал свою работу в Международном Комитете Красного Креста, в зоне чеченского конфликта. Отвечал за снабжение питьевой водой в Грозном. Снабжал больницы медикаментами. Эвакуировал раненных, регистрировал военнопленных. Налаживал контакт как с чеченской так и с российской стороной. Аслан Масхадов и генерал Анатолий Романов неоднократно вели переговоры по поводу обмена военнопленных. Алексиос Шандермани наряду с другими представителями Международного Комитета Красного Креста участвовал в этих переговорах как с Масхадовым так и с Романовым. Переводил документацию с русского на немецкий язык.

1996−1997 годы — сотрудник Международного Комитета Красного Креста в Афганистане. Снабжал афганские больницы медикаментами. Эвакуировал раненных, регистрировал военнопленных в Панджшерском ущелье, Мазари-Шарифе и в Кабуле. Налаживал контакты с полевыми командирами по поводу обмена военнопленных. Переводил документацию с дари на немецкий язык.

2001 год — сотрудник Мальтийского Ордена в Афганистане. Снабжал беженцев гуманитарной помощью в городе Герат, который расположен на северо-западе Афганистана. Переводил документацию с дари на немецкий язык.

2002 год — сотрудник немецкой гуманитарной организации «Агроакция» в Афганистане. Доставлял гуманитарную помощь в провинцию Сари-Пуль и труднодоступный горный регион Куестанат. Переводил документацию с дари на немецкий язык.

В 2009 году он стал финалистом Европейского фестиваля русского языка и занял в своей категории второе место. 2 октября 2009 года в Театре оперы и балета Консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова состоялась заключительная церемония Европейского фестиваля русского языка, где президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Алексеевна Вербицкая вручила ему диплом победителя.

31 октября 2011 года он стал лауреатом Всемирного Фестиваля русского языка, организованный Международной ассоциацией преподавателей русского языка и литературы при поддержке Фондa «Русский мир» и Министерства образования и науки Российской Федерации, где в Пушкине, в большом зале Дома молодежи Царскосельский ему был вручён диплом.

В канун Дня русского языка, который широко праздновался в России 6 июня 2012 года, в Интернете финишировал Открытый Кубок дружбы народов по русскому языку, учредителем которого выступил Российский университет дружбы народов. Алексиос Шандермани стал одним из победителей Кубка в своей номинации, за что был награждён ректором Российского университета дружбы народов Б.М.Филипповым дипломом.

25 октября 2013 года в своей номинации со своей песней Мирон стал одним из победителей всемирного конкурса Чайка, посвященного 50-летию полета Валентины Владимировны Терешковой в космос.

В 2015 году он стал одним из победителей VI международного фотоконкурса «Взгляд иностранца-2015», ежегодным организатором которого является  Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина Санкт-Петербурга.

С октября 2018 года член американского общества композиторов, авторов и издателей (англ. The American Society of Composers, Authors and Publishers, ASCAP)

Награда 

Медаль "Русское Слово", Санкт-Петербург, 2009 год

Публикации 
 О своей работе в Чечне написал книгу Mission in Chechnya (Чеченская миссия). Издательство Nova Science Publishers. New York 2002. ISBN 1-59033-369-1
 О своей работе в Афганистане написал книгу  One Euro Spy (Шпион за Евро), которая вошла в книгу Afghanistan Issues: Security, Narcotics and Political Currents. Издательство Nova Science Publishers. New York 2007. ISBN 1-60021-587-4
 Автор стихов на немецком и русском языках. Печатал свои стихи в издательстве Clemens Brentano Publishers Frankfurt Main. Германия 2004. 2005. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. ISBN 978-3-933800-28-2, в Греции в газетах Афины Плюс, Афинский Курьер, Омония, а также в РИА 7 новостей.
 Автор и исполнитель своих песен, музыкальный альбом Hello New York, записан на студии Sweet Sound Studios, выпущен 25 октября 2013 года, Нью-Йорк, США. 33 мелодии и песни на русском, немецком, персидском и английском языках. ISRC: 888174333892
Взгляд иностранца. Мир, спасенный красотой. Альбом фотографий VI ежегодного международного фотоконкурса Президентской библиотеки. Президентская библиотека, Санкт-Петербург 2016, страница 80. ISBN 978-5-905273-80-3 
 Автор и исполнитель своих песен, музыкальный альбом Persian Gypsy, записан на студии Mercy Sound Studios, выпущен 25 октября 2018 года, Нью-Йорк, США. 11 песен и мелодий на русском, немецком, персидском и английском языках. ISRC: 193428111332

Примечания

Литература 
 R.R. Bowker Company (2002).  American Book Publishing Record  (Книги изданные в США). Bowker, New York, USA. стр. 198. ISBN 978-0-8352-4548-7
 Adele Frey-Draxler (2007). Deutsches Schriftstellerlexikon (Энциклопедия немецких писателей). Bund Deutscher Schriftsteller (Союз писателей Германии), Dietzenbach, Germany, стр. 639. ISBN 3-00-004759-X
 Renate Stahl (2010). Deutsches Schriftstellerlexikon (Энциклопедия немецких писателей). Bund Deutscher Schriftsteller (Союз писателей Германии), Dietzenbach, Germany, стр. 690—691. ISBN 3-00-004759-X
 Информационный портал newsletter.ru (24 апреля 2017 года) Заочный конкурс «Гринландии» объединил весь мир

Ссылки 
 Mission in Chechnya
Afghanistan Issues: Security, Narcotics and Political Currents, One Euro Spy 
 One Euro Spy 
 Поэзия 
 Hello New York 
 Persian Gypsy 

Поэты Ирана
Писатели Ирана
Поэты XX века
Поэты XXI века
Получившие политическое убежище в СССР
Выпускники Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни